Plaza de toros de Vista Alegre puede hacer referencia a:
 Plaza de toros de Vista Alegre, coso taurino en Bilbao (España).
 Plaza de toros de Vista Alegre, coso taurino desaparecido en Madrid (España).